La preghiera nel Getsemani è un momento evangelico prima dell'arresto di Gesù. In arte questo soggetto viene di solito intitolato Orazione nell'orto.

 Orazione nell'orto – dipinto di Sandro Botticelli, Granada, Museo de los Reyes Católicos
 Orazione nell'orto – dipinto di Giovanni Bellini, Londra, National Gallery
 Orazione nell'orto – dipinto di Vittore Carpaccio Venezia, Scuola di San Giorgio degli Schiavoni
Orazione nell'orto – dipinto di Correggio, Londra, Apsley House
Orazione nell'orto – dipinto di El Greco, Andújar, Chiesa di Santa Maria Maggiore
 Orazione nell'orto – dipinto di El Greco, Londra, National Gallery
 Orazione nell'orto – dipinto di Andrea Mantegna, Londra, National Gallery
 Orazione nell'orto – dipinto di Andrea Mantegna, Tours, Musée des Beaux-Arts
Orazione nell'orto – vetrata di Lorenzo Ghiberti, Firenze, Santa Maria del Fiore
 Orazione nell'orto – dipinto di Pietro Perugino, Firenze, Uffizi
 Orazione nell'orto – affresco di Jacopo da Pontormo, Firenze, Certosa del Galluzzo
 Orazione nell'orto – scultura di Anton Maria Maragliano, Savona, 'oratorio dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla